DeForce RTX 20 Series — семейство графических процессоров NVIDIA, представленное 20 августа 2018 года в рамках конференции Gamescom. Чипы семейства GeForce RTX 20 основаны на новой архитектуре Turing, названной в честь английского математика, логика и криптографа Алана Тьюринга. Заявлено увеличение производительности до 6 раз в области трассировки лучей по сравнению с графическими процессорами предыдущего поколения. В продаже с 15 января 2019 года.

Архитектура 
Серия GeForce RTX 20 поддерживает трассировку лучей в реальном времени, которая реализована с помощью новых RT-ядер. Для увеличения детализации изображения используются решения на базе искусственного интеллекта.

Новые возможности в TU10x:
 RT-ядра (аппаратное ускорение трассировки лучей)
 Тензорные ядра (операции глубинного обучения, DLSS)
 Контроллер памяти с поддержкой GDDR6
 Переработано внутреннее устройство SM, появилась возможность исполнять INT32 и FP32 команды в одном такте, что может значительно повысить производительность
 Mesh Shading
 Уровень поддержки API DX12 значительно повышен
 Увеличена производительность Vulkan API
 Улучшена работа с асинхронными вычислениями из-за уменьшения задержек и разделения SM блоков
 GPU Boost 4 — управление частотой и напряжением для разгона и Nvidia Scanner, система автоматического разгона
 NVLink Bridge — для объединения двух видеокарт (замена интерфейса SLI), позволяющая повысить скорость обменов и получать доступ к видеопамяти обоих устройств
 VirtualLink VR — стандарт одновременной передачи видеопотока и управляющих сигналов USB 3.1 через порт USB Type-C для уменьшения задержек в системах виртуальной реальности (замена HDMI).

Технические характеристики

Примечания

Ссылки 
 Стали известны все характеристики GPU Nvidia для новых видеокарт GeForce RTX
 В среднем по итогам 25 различных обзоров видеокарта GeForce RTX 2080 Ti обходит GTX 1080 Ti на 30-35 %
 Обзор флагмана 3D-графики 2018 года — Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
 Обзор видеокарты GeForce RTX 2080 Ti: часть 1 / Видеокарты
 Обзор видеокарты GeForce RTX 2080 Ti: часть 2 — результаты тестирования / Видеокарты

Графические процессоры
Видеокарты NVIDIA
Микросхемы видеоконтроллеров